Danville National Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Danville National Cemetery (Danville, Kentucky), NRHP-ID 98000591
 Danville National Cemetery (Danville, Virginia), NRHP-ID 95000274